Екатери́на Ефи́мова: Ефимова, Екатерина Матвеевна (1910—1997) — советская и российская художница.
 Ефимова, Екатерина Олеговна (род. 1993) — российская волейболистка.
 Ефимова, Екатерина Юрьевна (род. 1989) — российская легкоатлетка.